Анапское шоссе:

 Анапское шоссе — улица в Анапе Краснодарского края
 Анапское шоссе — улица в станице Анапской Краснодарского края
 Анапское шоссе — улица в Новороссийске Краснодарского края

См. также 

 Анапская улица
 Анапский переулок
 Анапский проезд